Квирин, или Квириний, — имя, которое носили некоторые святые:

 Квирин Нойский (умер в 115 году) — римский трибун, мученик, память 30 марта и 30 апреля.
 Квириний Сисцийский (умер в 309 году) — епископ Сисции, священномученик, память 4 июня.
 Квирин Руанский (†III век) —  мученик, пострадал в Галлии вместе со свв. Никасием, епископом Руанским, Пиенцией (Pienzia) и Скубиколо (Scubicolo),  память 11 октября.
 Квирин из Тегернзее († 269) — мученик Римский, память 25 марта.